Ce qui suit est l'ordre de bataille des forces militaires engagées dans l'invasion de l'Ukraine par la Russie de 2022, en cours depuis le .

Forces russes et leurs alliées

Déploiement initial 
Les forces terrestres russes envahissant l'Ukraine sont organisées en quatre axes appelés « directions opérationnelles », regroupant les différentes armées, elles-mêmes subdivisées en divisions, brigades et régiments (ces deux dernières types d'unités fournissant chacune deux « groupes tactiques de bataillon » (BTG, des groupements interarmes) :
 au nord de l'Ukraine, débouchant en février de Biélorussie (où elles sont depuis les manœuvres ) pour attaquer vers Kiev, puis évacuées début avril, les unités des districts russes est et centre :
 la  combinée (qui a stationné en Biélorussie jusqu'en avril), dans les marais du Pripiat face aux oblasts de Rivne et de Jytomyr ;
 la  combinée, sur la rive occidentale du Dniepr, d'abord engagée face à Dymer, puis envoyée sur Borodianka puis Makariv, à l'ouest de Kiev, pour être finalement évacuée ;
 la  combinée, d'abord en arrière de la , puis débouchant à partir du  en soutien des VDV, au nord-ouest de Kiev, pour finalement sortir d'Ukraine ;
 la  combinée, sur la rive orientale du Dniepr, face à Tchernihiv (menaçant le nord-est de Kiev) et Mena, pour se replier après  de combats ;
 au nord-est de l'Ukraine, sur la « direction opérationnelle -Voronej », débouchant de la zone autour de Koursk, les unités du district ouest :
 la  combinée de la Garde, face à Chostka, Konotop et Nijyn (tentant de déboucher sur l'est de Kiev) ;
 la  blindée de la Garde, face à Soumy (puis Romny), Lebedyn et Okhtyrka (menaçant Poltava) ;
 la  combinée, face à Kharkiv et Balaklia ;
 la  combinée de la Garde, face à Sievierodonetsk (au nord de Louhansk) et Izioum (menaçant le sud-est de Kharkiv) ;
 à l'est de l'Ukraine, sur la « direction opérationnelle du Don », débouchant des républiques séparatistes du Donbass :
 les deux forces armées des RPD et RPL (présentées comme deux « corps d'armée ») ;
 la  combinée de la Garde, face à Marioupol (au sud de Donetsk) ;
 au sud de l'Ukraine, sur la « direction opérationnelle de Crimée », débouchant de l'isthme de Perekop et du pont de Henitchesk, les unités du district sud :
 la  combinée, vers Kherson, puis redéployée à partir du  face à Zaporijjia et Houliaïpole ;
 le  d'armée et la  de la VDV, vers Kherson (menaçant Mykolaïv) et Voznessensk ;
 la  combinée, vers Melitopol et Berdiansk, puis redéployée au nord-est de Mykolaïv.

Depuis le redéploiement d'avril 
En avril 2022, une partie des unités évacuées du Nord et du Nord-Est de l'Ukraine sont redéployées à l'est de Kharkiv, autour d'Izioum et dans le Sud, avec engagement des différents BTG en ordre dispersé : les unités russes sont donc désormais mélangées, imbriquant côte-à-côte des bataillons venant d'armées différentes, des troupes aéroportées, de l'infanterie de marine, des unités de volontaires ou de réservistes (BARS) et de mercenaires (Wagner).

Au , à la fin de l'offensive ukrainienne près de Kharkiv, les forces terrestres russes engagées contre l'Ukraine sont :
 en Biélorussie et dans l'oblast de Briansk, des unités des , ,  et  ;
 autour de Belgorod, au nord de Kharkiv, les unités de la , avec des détachements de la  de tanks (la ), du  (la ) et de la RPD ;
 autour de Valouïki, au nord-est de Kharkiv, les BTG de la  ;
 à l'est de Koupiansk et le long de l'Oskol, des unités du  (une nouvelle unité) et de la  (du ) ;
 autour d'Oleksandrivka, à l'est d'Izioum, des unités des  et  ;
 dans le Donbass, les forces de la RPD et de la RPL, soutenues par les unités de la  ;
 dans l'oblast de Zaporijjia, les unités de la , renforcées par les  et , de l'infanterie de marine ( et ), ainsi que des mercenaires ;
 dans l'oblast de Kherson, les unités de la , épaulées par les VDV (,  et ,  et , ainsi que le ), le  (la  de défense côtière), la  ( et ), ainsi que des mercenaires.

Forces ukrainiennes et leurs alliés

Notes et références 
Notes 

Références 

Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
Ordre de bataille
Ordre de bataille